Ole Madsen kan hentyde til flere personer:

 Ole Eduard Fischer Madsen – en dansk tidligere landsholdsspiller i fodbold. Årets fodboldspiller i Danmark i 1964.
 Ole Kirketerp Madsen – en dansk tidligere landsholdsspiller i fodbold.
 Ole Christian Madsen – en dansk filminstruktør.
 Ole Madsen (Danske Ølentusiaster) – redaktør for ØLentusiasteN.
 Ole Madsen (teolog) – teolog